TJ Tatran Litovel je český fotbalový klub z města Litovel, hrající od sezóny 2018/19 Přebor Olomouckého kraje (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu v Litovli.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1924 – SK Litovel (Sportovní klub Litovel)
 1948 – JTO Sokol Litovel (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Litovel)
 1953 – DSO Tatran Litovel (Dobrovolná sportovní organisace Tatran Litovel)
 1957 – TJ Tatran Litovel (Tělovýchovná jednota Tatran Litovel)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
 2019/20 a 2020/21: Tyto sezony byly předčasně ukončeny z důvodu pandemie covidu-19 v Česku.

TJ Tatran Litovel „B“ 

TJ Tatran Litovel „B“ byl rezervním týmem Litovle, který se pohyboval v okresních soutěžích.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1924
T
Fotbal v okrese Olomouc